Frankenau néven a következő települések léteznek:

Ausztriában
Frankenau – település Burgenlandban

Németországban
Frankenau – település Hessenben